«Бу́хта Фили́ппа» — российский многосерийный детективный телевизионный художественный фильм 2005 года режиссёра Алеко Цабадзе. Производство ООО «Рекун ТВ».

Премьерный показ в России начался 13 февраля 2006 года на телеканале «Россия», на Украине — 14 августа 2007 года на телеканале «1+1».

Телесериал состоит из четырёх фильмов, каждый из которых включает в себя по две серии.

Сюжет 
Бывший сотрудник прокуратуры, а теперь владелец небольшого предприятия по ремонту и обслуживанию яхт Филипп Аркадьевич Ронин (Константин Хабенский) случайно становится участником криминальных событий в приморском городе Южном. Спасая обвинённого в убийстве друга Косту (Артём Ткаченко) от тюремного заключения, он успешно расследует дело и, по настоянию своего друга, адвоката Сергея Освальда (Ярослав Бойко), открывает своё частное детективное агентство по уголовным делам.

В ролях 
 Константин Хабенский — Филипп Аркадьевич Ронин («Фил»), юрист, бывший сотрудник прокуратуры, владелец небольшого предприятия по ремонту и обслуживанию яхт, частный детектив по уголовным делам (фильмы № 1-4)
 Евгения Хиривская (Брик) — Анастасия Громова, журналист, сотрудник местной газеты, подруга Филиппа Ронина (фильмы № 1-4)
 Ярослав Бойко — Сергей Сергеевич Освальд, адвокат, друг и помощник Филиппа Ронина (фильмы № 1-4)
 Артём Ткаченко — Константин (Коста) Салакис, друг и помощник Филиппа Ронина (фильмы № 1-4)
 Александр Арсентьев — Игорь Андреевич Поплавский, сын мэра города, пасынок Ии Фишер, владелец клуба «Гламур» (фильм № 1)
 Виктория Исакова — Ия Александровна Фишер, вторая жена мэра Андрея Поплавского, владелица картинной галереи, мачеха Игоря (фильмы № 1-3)
 Николай Рябков — дядя Коля (Николай Леонидович), работник предприятия по ремонту и обслуживанию яхт Филиппа Ронина (фильмы № 1-4)
 Денис Яковлев — Яшка, мелкий наркоторговец, «стукач» Филиппа Ронина (фильмы № 1-4)
 Владимир Капустин — Кулясов, капитан милиции (фильмы № 1-4)
 Фархад Махмудов — Золтан, венгерский цыган, владелец конюшни, бандит (фильмы № 1-3)
 Александр Рапопорт — Андрей Иванович Поплавский, мэр города, отец Игоря, муж Ии Фишер (фильмы № 1-2)
 Рафаэль Мукаев — Лука, телохранитель Ии Фишер, жены мэра города Андрея Поплавского (фильм № 1)
 Наталья Гатиятова — Мила Снежнова, любовница Игоря Поплавского, бывшая невеста Косты (фильм № 1)
 Александр Шатохин — Конев, «шестёрка» Игоря Поплавского (фильм № 1)
 Виктор Соловьёв — «Старик», серийный убийца, терроризирующий город (фильм № 2)
 Валентин Варецкий — Алексей Петрович Грузнов, полковник милиции, начальник ГОВД (фильмы № 1-2)
 Алексей Горбунов — Бут, майор милиции (фильмы № 2-4)
 Александр Сирин — Громов, незрячий отец журналистки Анастасии (фильмы № 2-4)
 Наталья Позднякова (Цыганкова) — Татьяна Ильинична, алкоголичка, свидетель по делу (фильм № 2)
 Семён Шкаликов — Женя, сын убитого охранника цементного завода, бывшего милиционера (фильм № 2)
 Регина Мянник — Катя (Екатерина Кирилловна), владелица яхты, москвичка, мать Лары (фильм № 2)
 Анастасия Цветанович — Лара, москвичка, дочь Екатерины Кирилловны (фильм № 2)
 Андрей Ильин — Анатолий Сергеевич Ивин, московский режиссёр, устроитель и председатель жюри конкурса красоты и фестиваля «Бархатный сезон», муж Вероники (фильм № 3)
 Ирина Лачина — Вероника Ивина, певица, жена режиссёра Анатолия Сергеевича Ивина (фильм № 3)
 Рамиль Сабитов — Ренат Вагитович Ильясов, главарь «агеевской» бандитской группировки (фильм № 3)
 Илья Соколовский — член «агеевской» банды Рената Ильясова (фильм № 3)
 Агнесса Зелтыня — Наталия, подчинённая Анатолия Ивина (фильм № 3)
 Дмитрий Мухамадеев — Николай Моргунов, ведущий конкурса красоты и фестиваля «Бархатный сезон» (фильм № 3)
 Сергей Греков — Михаил Аркадьевич Царёв, медиум-консультант, помощник в делах Кирилла Сотникова, отец Алисы Меркуловой (фильм № 4)
 Анна Букловская — Мария Викторовна Сотникова, жена бизнесмена Кирилла Сотникова, бывшая певица и проститутка в ночном клубе «Галактика» (фильм № 4)
 Виталий Емашов (с 2011 года — Прохор Дубравин) — Кирилл Владимирович Сотников, бизнесмен, муж Марии Викторовны (фильм № 4)
 Яна Львова — Алиса Меркулова, секретарь фирмы Кирилла Сотникова, дочь медиума Михаила Царёва (фильм № 4)
 Валерия Скороходова — Александра (Сашенька), горничная в доме Сотниковых (фильм № 4)
 Валерий Тодоровский (актёрский дебют) — Андрей, руководитель стриптизёрш в ночном клубе «Галактика» (фильм № 4)
 Инна Милорадова — Венера, помощница медиума Михаила Аркадьевича Царёва (фильм № 4)
 Дмитрий Бобров — Артур, водитель бизнесмена Кирилла Сотникова (фильм № 4)
 Сахат Дурсунов — член банды венгерского цыгана Золтана (фильмы № 1-3)
 Сергей Афанасьев — эпизоды (фильмы № 1-2)
 Михаил Бескоровайный — эпизод (фильм № 2)
 Мария Берсенева (в титрах указана как М. Кофенлу) — эпизод (фильм № 2)
 Андрей Невраев — эпизод (фильм № 2)
 Игорь Жуковский — эпизод (фильм № 3)
 Борис Ингулов — эпизод (фильм № 3)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Алеко Цабадзе
 Сценаристы: Олег Маловичко, Алеко Цабадзе
 Оператор: Константин Мироманов
 Композитор: Тимур Ведерников
 Художник: Гоги Татишвили
 Продюсер: Валерий Тодоровский
 Исполнительные продюсеры: Анна Каминская, Максим Коропцов

Съёмки 
Константин Хабенский снимался в телесериале «Бухта Филиппа» параллельно со съёмками в «Дневном дозоре». Продюсер картины Валерий Тодоровский сыграл в ней эпизодическую роль менеджера стрип-клуба, ставшую его актёрским дебютом. Внешний облик Вероники, роль которой исполнила Ирина Лачина, был навеян образом Одри Хепбёрн. 

Съёмки сериала проходили в Краснодарском крае — в городах Геленджике и Новороссийске. В некоторых эпизодических ролях и массовке были задействованы актёры местных театров.

Примечания

Ссылки 
 Многосерийный детективный телевизионный художественный фильм «Бухта Филиппа» (Россия, 2005 год). Информация о фильме. Сайт «Энциклопедия отечественного кино» под редакцией Любови Аркус // web.archive.org (архивная копия от 6 января 2018 года страницы сайта «2011.russiancinema.ru»)
 Многосерийный детективный телевизионный художественный фильм «Бухта Филиппа» (Россия, 2005 год). Анонсы серий, о проекте, персоны.  Телеканал «Россия-1» // russia.tv
 Надежда Степанова. Константин Хабенский в поисках тихой гавани. Газета «Известия» // izvestia.ru (14 февраля 2006 года)
 Арсений Королёв. Классику — на мыло. Бухта Хабенского.  «Симбирский курьер» № 6 (2735), 21 января 2006 года. // sm-k.narod.ru

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2005 году
Телесериалы России, завершённые в 2005 году
Детективные телесериалы России
Криминальные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы о милиционерах
Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала 1+1
Телесериалы на русском языке